Rossoschanka (, ukrainisch Розсошанка) ist der Name von Orten in Russland und in der Ukraine:
 Rossoschanka (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad/Russland (Neu Sauskoyen, 1938–1946 Neusauswalde, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Rossoschanka (Sewastopol) im Rajon Balaklawa, Stadt Sewastopol/Ukraine